Чекалина — женская форма русской фамилии Чекалин.

Известные носители  Чекалина, Валерия Валерьевна (род. 1992) — российская спортсменка и блогер.
 Чекалина, Елена Михайловна (род. 1962) — российский учёный, лингвист.

См. также 
 Чекалина Слобода
 Чекалина – деревня в Курганской области